I38 ou I-38 peut faire référence à :
 Endocardite, valvule non précisée, d'après la classification internationale des maladies ;
 I-38, un sous-marin de la Marine impériale japonaise.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres